Badal ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Badal (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Harsimrat Kaur Badal (* 1966), indische Politikerin (SAD)
 Jean Badal (1927–2015), ungarisch-französischer Kameramann 
 Parkash Singh Badal (* 1927), indischer Politiker
 Dr. Vahagen Badal, irrtümlich Vasgen Badal (1891–1959), deutscher Filmproduzent

Badal ist auch der Name mehrerer Hindi-Filme:
Badal (1942) von Zahur Raja
Badal (1951) von Amiya Chakravarty
Badal (1966) von Aspi Irani
Badal (1985) von Anand Sagar
Badal (2000) von Raj Kanwar

und eines pakistanischen Films:
Badal (1972) von G. H. Siddiqui

sowie einer Metrostation in Barcelona:
 Badal (Metro)

Sonstige Bedeutungen:
Badallinse, eine in der Optometrie verwendete Linse
 Sunrise Badal, ein Dreiradfahrzeug des ehemaligen indischen Automobilherstellers Sunrise Automotive Industries